Gampong Putoh (Samalanga), een plaats in Indonesië
Gampong Putoh (Peusangan), een plaats in Indonesië